Nom de dos illes de Guinea Equatorial:
 Elobey Grande
 Elobey Chico
I d'una antiga colònia española:
 Elobey, Annobón i Corisco.